Слобожанское — название населённых пунктов на Украине:

 Слобожанское — посёлок в Балаклейском районе Харьковской области, бывший посёлок Жовтне́вое.
 Слобожанское — село в Близнюковском районе Харьковской области, бывшее село Воровского.
 Слобожанское — посёлок городского типа в Днепровском районе Днепропетровской области, бывший пгт Юбилейное.
 Слобожанское — посёлок городского типа в Змиёвском районе Харьковской области, бывший пгт Комсомольское.
 Слобожанское — посёлок городского типа в Кегичёвском районе Харьковской области, бывший пгт Чапаево.
 Слобожанское — село в Нововодолажском районе Харьковской области, бывшее Коминтерн.
 Слобожанское — село в Харьковском районе Харьковской области, бывшее Жовтне́вое.